Un cierge est une bougie utilisée dans les cérémonies religieuses.
 Un cierge est une plante grasse de forme colonnaire de la famille des Cactacées.

Toponyme 
 Cierges est une commune de Picardie.
 Cierges-sous-Montfaucon est une commune de Lorraine.
 Vallée des Cierges dans la péninsule de Basse-Californie.

Voir aussi 
 Le cierge de Notre-Dame est une plante de la famille des Scrophulariaceae.

Références